Доброгоща — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Доброгоща — посёлок в Брагинском районе Гомельской области.
 Доброгоща — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.